Mata může znamenat:

 Mata – vesnice typu mošav v Izraeli, v Jeruzalémském distriktu, v Oblastní radě Mate Jehuda
 Juan Manuel Mata – španělský fotbalový záložník
 Roy Mata – ve 13. století mocný náčelník v Melanésii na ostrově Efate